Mårten Trotzig, kan syfta på:

 Mårten Trotzig (1559–1617) – tysk köpman och borgare i Stockholm 
 Mårten Trotzig (1646–1706) – Karl XI:s krigskassör under Skånska kriget 1675
 Mårten Trotzigs gränd – gränd i Gamla stan, Stockholm